Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Justin Gimelstob e Patrick Rafter 2-6, 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jonathan Stark (secondo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Assente

 Joshua Eagle /  Andrew Florent (semifinali)
 Jim Grabb /  Brian MacPhie (quarti di finale)
 Justin Gimelstob /  Patrick Rafter (finale)
 Maks Mirny /  Kevin Ullyett (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1997